Daniel Stucki est un footballeur suisse né le .

Biographie 

Daniel Stucki naît le . Il commence le football chez les juniors au FC Rheinfelden en 1988, avant de rejoindre le FC Aesch en 1995. Trois ans plus tard, il commence sa carrière en actif au FC Concordia Bâle, qui milite alors en troisième division suisse. Il fête la promotion en Ligue nationale B avec le club bâlois en 2001. En 2005, il s’engage avec le FC Zurich où il découvre la première division suisse.

Après trois titres de champion de Suisse et une victoire en coupe de Suisse avec le FC Zurich, il met un terme à sa carrière professionnelle en 2010 et rejoint alors le BSC Old Boys.

Au début de la saison 2010-2011, il rejoint l’ambitieux FC United Zurich qui milite en  régionale, mais il retourne au FC Concordia Bâle après une saison et demie. À partir de la saison 2013-2014, il évolue sous les couleurs du FC Allschwil, en  inter.

Statistiques

Notes et références 

Naissance en septembre 1981
Footballeur suisse
Sportif bâlois
Joueur du FC Concordia Bâle
Joueur du FC Zurich
Joueur du BSC Old Boys